Ёрш Ершович:

 Про Ерша Ершовича
 Повесть о Ерше Ершовиче
 Сказка о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове